Павел III (патриарх Константинопольский) (VII век)
 Павел III (папа римский) (1534—1549)
 Павел III, митрополит Сарский и Подонский (ум. 1675)
 Павел III Брешианский — епископ Брешии в конце VI — начале VII века; местночтимый святой, почитаемый в Католической церкви.
 Павел III Младший (ум. 17 февраля 810) — епископ Неаполя, святой, почитаемый в Католической церкви.